Doezastraat - de voormalige Koepoortsgracht in Leiden
 Koepoortsgracht (Hoorn) - een gracht in Hoorn, onderdeel van de Draafsingel